Ги́нзбург (варианты Гинцбург, Гинзберг) — еврейская фамилия. Образована от названия немецкого города Гюнцбург.

Известные носители

А—В 
 
 
 Гинзбург, Анатолий (Натан) Ильич (1917—1984) — советский геохимик и минералог.
 Гинзбург, Анна Самойловна (1915—1993) — советская учёная, доктор биологических наук.
 Гинзбург, Антон Гилиарович (1930—2002) — советский и российский пианист.
 Гинзбург, Антонина Макаровна (Тонька-пулемётчица, урождённая Парфёнова; 1921—1979) — палач-коллаборационист во время Великой Отечественной войны.
 
 Гинзбург, Валерий Аркадьевич (1925—1998) — советский кинооператор.
 
 
 Гинзбург, Владимир Феликсович (род. 1939) — советский и российский театральный актёр, режиссёр.
 Гинзбург, Вольф Залманович (более известен как Владимир Захарович Туров; 1896—1927) — советский партийный деятель.
 Гинзбург, Вульф Вениаминович (1904—1968) — советский антрополог.

Г—Э 
 Гинзбург, Григорий Романович (1904—1961) — советский пианист и педагог.
 Гинзбург, Джейн (род. 1955) — профессор права литературной и художественной собственности Колумбийской школы права.
 Гинзбург, Евгений Александрович (1945—2012) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 Гинзбург, Евгения Соломоновна (1904—1977) — советская писательница, журналист и диссидент.
 Гинзбург, Жакоб (Жако, 1921—2018) — португальский журналист, философ, писатель, театровед, критик, издатель и переводчик.
  (1885—1946) — американский раввин, комментатор Торы.
 Гинзбург, Илья Исаакович (1882—1965) — советский геохимик и минералог.
 Гинцбург, Илья Яковлевич (Элиаш Гинзбург; 1859—1939) — русский скульптор.
 Гинзбург, Иосиф Ильич (более известен под фамилией Игин, 1910—1975) — советский художник-карикатурист.
 Гинзбург, Исаак Павлович (Ицке-Гершен Файвишевич, 1910—1979) — советский учёный в области аэрогазодинамики и динамики полета летательных аппаратов.
 Гинзбург, Ицхак (род. 1944) — израильский раввин, каббалист, представитель движения «Хабад».
 Гинзбург, Карло (род. 1939) — итальянский историк.
 Гинзбург, Лазарь Иосифович (Лазарь Лагин; 1903—1979) — русский советский писатель и поэт.
 
 Гинзбург, Лео Морицевич (1901—1979) — советский дирижёр, пианист и педагог.
 Гинзбург, Леоне (Лев Фёдорович, 1909—1944) — итальянский редактор, писатель, журналист и учитель, антифашистский политический активист и герой движения Сопротивления.
 Гинзбург, Лидия Яковлевна (1902—1990) — русский литературовед, писатель и мемуарист.
 Гинзбург, Людмила Наумовна (1916—2001) — советский музыкальный педагог.
 Гинзбург, Марк Давидович (1842—?) — русский медик.
 Гинзбург, Мирра (1909—2000) — американская переводчица художественной литературы, писатель и редактор.
 Гинзбург, Моисей Яковлевич (1892—1946) — архитектор-конструктивист.
 Гинзбург, Наталия (1916—1991) — итальянская писательница.
 Гинзбург, Наум Абрамович (1909—1991) — советский скульптор.
 Гинзбург, Рахиль Соломоновна (1920—1995) — азербайджанская и советская актриса.
 
 Гинзбург, Рут Бейдер (1933—2020) — член Верховного суда США.
 
 
 Гинзбург, Сергей Владимирович (род. 1961) — российский актёр и режиссёр.
 Гинзбург, Соломон Израилевич (род. 1959) — политик, депутат Калининградской областной думы.
 Гинзбург, Чарльз (1920—1992) — американский изобретатель, глава электротехнической компании Ampex.
 Гинзбург, Эмиль Хаимович (1936—2003) — советский и израильский генетик.
 Гинзбург, Эсти (род. 1990) — израильская модель и актриса.

См. также 

 
 
 
 
 
 
 
 Гунсберг, Исидор

Примечания